À l'origine, le frein est la partie de la bride que mord le cheval, autrement dit le mors.

 Un frein est un système permettant de ralentir, voire d'immobiliser, les pièces en mouvement d'une machine ou un véhicule en cours de déplacement.

 Un frein est également un dispositif permettant de ralentir un objet se trouvant dans un fluide par perturbation de l'écoulement de celui-ci. Voir aérofrein, ainsi que, par exemple, Parapente#Commandes (ou freins).

 En anatomie, un frein est un tissu qui raccorde un organe à sa base.